Kike, che in spagnolo è un diminutivo del nome Enrique, può riferirsi a:

Enrique Burgos (1971), calciatore spagnolo
Enrique López Delgado (1988), calciatore spagnolo
Enrique García Martínez (1989), calciatore spagnolo
Enrique Boned Guillot (1978), giocatore di calcio a 5 spagnolo
Bryan Jair Cheme Reasco (1996) giovane rapper ecuadoregno